

Спрінг-Сіті — місто, штат Пенсільванія
 Спрінг-Сіті — місто, штат Теннессі
 Спрінг-Сіті — місто, штат Юта